Welinski ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Welinski (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Gilles Welinski (* 1964), französischer Tänzer und Choreograph